Amphitheater Mountain est un sommet du comté de Park, au Wyoming, dans l'Ouest des États-Unis. Il culmine à  d'altitude dans la chaîne Absaroka. Il se trouve à la bordure du parc national de Yellowstone et de la forêt nationale de Shoshone.

Notes et références

Liens externes 

 
 

Sommet des Rocheuses
Sommet dans le parc national de Yellowstone
Chaîne Absaroka
Comté de Park (Wyoming)